

Махцин — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Махцин — село в гміні Сміґель Косцянського повіту Великопольського воєводства